Pavlović je priimek v Sloveniji in tujini. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je na dan 1. januarja 2010 v Slovenjiji uporabljalo ta priimek 881 oseb.

Znani nosilci priimka 
 Aleksandar Pavlović (*1929), srbski violinist
Aleksandar Pavlović, srbski košarkar
 Ana Pavlović Zupanc (Anka Zupanc) (*1943), slovensko-jugoslovanska filmska igralka
Andrija Pavlović, srbski nogometaš
 Branko Pavlović (1906—1980), hrvaški matematik, šahist, šahovski teoretik in publicist
 Damjan Pavlović (1840—1866), srbski pesnik in inženir
 Danka Pavlović (1912—2009), srbska kostumografka
 Dimitrije Pavlović (1846—1930), prvi srbski partiarh po obnovitvi patriarhije
 Dragiša Pavlović (1943—1996), srbski politik, Miloševićev nasprotnik
 Dragoljub Pavlovič-Draža (1866—1920), srbski politik
 Dragoljub Pavlović (1875—1955), srbski slikar
 Dragoljub Pavlović (1903—1966), srbski zgodovinar, filolog in akademik
 Jelena Pavlović, likovna/vizualna umetnica
 Ljubomir Pavlović (1865—1936), srbski geograf
 Jovan Pavlovič (1843—1892), srbski publicist
 Jovan Pavlović (1936—2014), zagrebško-ljubljanski metropolit Srbske pravoslavne cerkve
Martin Pavlović, agronom, hmeljar (generalni sekretar medn. hmeljarske zveze)
 Melentije Pavlović (1776—1833), beograjski arhiepiskop in metropolit
 Milan Pavlović (1858—ok.1915), hrvaški politik
 Milan Pavlović (1918—?), srbski general
Milan Pavlović (*1970), bosenski igralec
 Milivoj Pavlović (1891—1974), srbski jezikoslovec
 Milorad Pavlović (1865—1957), srbski pisatelj in prevajalec
 Milorad Pavlović (1919—?), srbski zdravnik in generalpolkovnik sanitete JLA
 Miloš Pavlović (1901—?), geolog
 Miloš Pavlović (1910—?), srbski fotograf 
 Milutin Pavlović (1913—?), hrvaški športni delavec (vsetranski športnik), atletski funkcionar  
 Milutin (Mik) Pavlović (*1932), slovenski kineziolog, profesor, košarkarski trener in publicist
 Miodrag Pavlović (1928—2014), srbski pesnik, pisatelj, dramatik, esejist in akademik 
 Miroslav Pavlović (*1942), srbski nogometaš
 Pajo (Pavle) Pavlović, srbski košarkar (delno slovenskega rodu)
 Pavle Pavlović (1888—1971), srbski revolucionar in politik
 Peko Pavlović (1820—1903), črnogorski vojvoda in politik
 Persa Pavlović (1865—1944), srbska igralka 
 Petar Pavlović (1864—1938), srbski naravoslovec, paleontolog in geolog
 Radivoje Pavlović (1893—1939), srbski farmakolog
 Radoslav Pavlović (1390—1441), bosenski vojvoda
 Raja Pavlović (1861—1933), srbski igralec
 Stevan Pavlović (1829—1908), srbski pisatelj in publicist
 Stojan Pavlović (1903—1981), srbski mineralog, petrograf in akademik
 Svetozar Pavlović (1926—1991), srbski filmski režiser
 Teodor Pavlović (1900—1983), hrvaški letalec in športni padalec (vojaški pilot)
 Todor (Teodor) Pavlović (1804—1854), srbski publicist, prevajalec, kulturni delavec in urednik
Vladimir Pavlović, srbski režiser
Vladimir Pavlović (1935—1996), hrvaški pesnik, po rodu iz Hercegovine
 Zoran Pavlović (1932—2006), srbski slikar, likovni pedagog, teoretik in kritik
 Zoran »Zoki« Pavlović (*1976), slovenski nogometaš bosanskega rodu
 Živko Pavlović (1871—1938), srbski general in akademik
 Živojin Pavlović (1887—1963), srbski general 
 Živojin "Žika" Pavlović (1933—1998), srbski filmski režiser, pisatelj, esejist in slikar

Glej tudi 
 priimek Pavlovič
 priimek Pavletič
priimek Pavlov

Zunanje povezave